Mouret kan avse:
 Mouret, Aveyron – en kommun i Frankrike
 Le Mouret – en kommun i Schweiz
 Lissac-et-Mouret – en kommun i Frankrike

Personer
 Jean-Joseph Mouret (1682–1738), fransk kompositör